Reba #1s — альбом-компиляция, сборник лучших хитов американской кантри-певицы Рибы Макинтайр, изданный 22 ноября 2005 года на студии MCA Nashville на двух дисках. Двойной альбом включает записанные с 1984 года певицей на лейбле MCA Records 35 синглов, из которых 22 достигли № 1 в кантри-чарте США Billboard Hot Country Songs. Альбом разошёлся тиражом более 1 млн копий и получил платиновый статус RIAA.

Список композиций

Диск 1 
 «You’re Gonna Be (Always Loved by Me)» (Danny Orton, Dennis Matkosky) — 3:551
 «Can’t Even Get the Blues» (Thomas W. Damphler, Rick Carnes) — 2:30
 «You’re the First Time I've Thought About Leaving» (Dickey Lee, Kerry Chater) — 2:54
 «How Blue» (John Moffat) — 2:43
 «Somebody Should Leave» (Harlan Howard, Chick Rains) — 3:34
 «Whoever’s in New England» (Kendal Franceschi, Quentin Powers) — 3:25
 «Little Rock» (Pat McManus, Bob DiPiero, Gerry House) — 3:08
 «What Am I Gonna Do About You» (Doug Gilmore, Bob Simon, Jim Allison) — 3:31
 «One Promise Too Late» (Dave Loggins, Don Schlitz, Lisa Silver) — 3:29
 «The Last One to Know» (Matraca Berg, Jane Mariash) — 3:18
 «Love Will Find Its Way to You» (Loggins, J. D. Martin) — 3:39
 «I Know How He Feels» (Rick Bowles, Will Robinson) — 3:20
 «New Fool at an Old Game» (Steve Bogard, Rick Giles, Sheila Stephen) — 3:51
 «Cathy’s Clown» (Don Everly) — 3:04
 «Walk On» (Steve Dean, Lonnie Williams) — 3:17
 «You Lie» (Bobby Fischer, Charlie Black, Austin Roberts) — 4:01
 «Rumor Has It» (Bruce Burch, Vern Dant, Larry Shell) — 3:47

Диск 2 
 «Love Needs a Holiday» (Tim Mensy, Tony Haselden) — 3:141
 «For My Broken Heart» (Liz Hengber, Keith Palmer) — 4:20
 «Is There Life Out There» (Susan Longacre, Rick Giles) — 3:55
 «The Greatest Man I Never Knew» (Richard Leigh, Layng Martine, Jr.) — 3:16
 «It’s Your Call» (Liz Hengber, Shawna Harrington-Burkhart, Bruce Burch) — 3:11
 «The Heart Won't Lie» (Kim Carnes, Donna Terry Weiss) — 3:23
 duet with Vince Gill
 «Does He Love You» (Sandy Knox, Billy Stritch) — 4:21
 duet with Linda Davis
 «Till You Love Me» (DiPiero, Gary Burr) — 3:52
 «The Heart Is a Lonely Hunter» (Mark D. Sanders, Kim Williams, Ed Hill) — 3:52
 «And Still» (Liz Hengber, Tommy Lee James) — 3:30
 «Ring on Her Finger, Time on Her Hands» (Don Goodman, Pam Rose, Mary Ann Kennedy) — 4:15
 «The Fear of Being Alone» (Walt Aldridge, Bruce Miller) — 3:04
 «How Was I to Know» (Cathy Majeski, Sunny Russ, Stephony Smith) — 3:42
 «If You See Him/If You See Her» (James, Terry McBride, Jennifer Kimball) — 3:59
 «Forever Love» (Liz Hengber, Deanna Bryant, Sunny Russ) — 3:54
 «What Do You Say» (Michael Dulaney, Neil Thrasher) — 3:32
 «I'm a Survivor» (Shelby Kennedy, Phillip White) — 3:09
 «Somebody» (Dave Berg, Sam Tate, Annie Tate) — 3:51
1Ранее неизданные треки.

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 

Кантри-альбомы
Альбомы США
Сборники на английском языке
Альбомы Рибы Макинтайр